Лукиан — имя, которое носили некоторые христианские святые:
 Лукиан — мученик Сардийский, пострадал вместе с Фелицианом, память 28 мая.
 Лукиан — мученик Албанский (II век), пострадал со свв. мучениками Перегрином, Помпеем, Исихием, Папием, Саторнином и Германом при императоре Траяне в городе Диррахии, память 7 июля
 Лукиан — мученик Томийский (IV век), память 13 сентября
 Лукиан — мученик, упоминается со св. Маркианом, память 26 октября.

 Лукиан Антиохийский, преподобномученик Антиохийский — первосвященник, богослов, один из первых редакторов Библии, память 15 октября
 Лукиан Ливийский — мученик Ливийский, память 24 декабря, умучен в Триполи вместе с Друзом, Метровием, Павлом, Феотимом (Theotimus) и Зиновием (Zenobius), год мучений неизвестен.
 Лукиан Никомедийский — мученик Никомедийский, память 26 октября, умучен вместе со Флорием и товарищи в 250 году.
 Лукиан Печерский (ум. ок. 1243) — священномученик, убит при нашествии татар на Киев.

 Лукиан из Бове — священномученик, умучен в Бове, Франция вместе со своими спутниками диаконом Иулианом и пресвитером Максимилианом (Максианом) в 290 году, память 8 января, 3 июня..

Примечания